Důl Antonín může být:
 Důl Antonín (Moravská Ostrava) – zaniklý černouhelný důl v Moravské Ostravě
 Důl Antonín (Zbýšov) – zaniklý černouhelný důl ve Zbýšově